Franciaország
 Winkel (Haut-Rhin)
 Németország
 Winkel (Eifel)